Dans l’univers de Babylon 5, Marcus Cole est un Ranger affecté en  sur la station Babylon 5. Il a été incarné par l’acteur britannique Jason Carter.

Biographie 
Marcus Cole est le fils d’exploitant d’une colonie minière, produisant du quantium 40, le métal nécessaire pour voyager dans l’hyperespace. Il a repris l’affaire de ses parents décédés et en veut à son jeune frère qui a préféré voyager.

Lors d’un retour de son frère, des vaisseaux des Ombres détruisent la colonie et s’emparent du quantium 40 de la planète. Seul, Marcus survit. Les autorités de l’Alliance terrienne refusant de croire à son témoignage sur l’attaque, il décide de se rendre sur Minbar pour rencontrer les Rangers, auquel son frère avait adhéré. Lors de sa rencontre avec Jeffrey Sinclair, il décide de s’engager pour se venger des Ombres.

Devenu un des meilleurs éléments de l’Anla'shok, il accomplit d’importantes missions. En , il doit fuir un camp d’entraînement des Rangers sur une colonie drazie dont la sécurité est compromise ; allant chercher l’aide du capitaine Sheridan sur Babylon 5, il se sert désormais de la station comme point d’appui pour ses missions.

Au cours des deux années passées sur Babylon 5, il se lie d’amitié avec Stephen Franklin et Susan Ivanova, dont il devient le second quand elle commande un des vaisseaux de l’Étoile Céleste.

Fin 2261, pour sauver la vie de Susan Ivanova dont il est épris, il se sert d’une machine à transfert d’énergie mis sous scellé par le docteur Franklin. Tombé dans un profond coma, il est placé en cryogénie à la demande d’Ivanova.

Environ 300 ans plus tard, il est réveillé et soigné. Il va essayer de vivre heureux sans Susan.

Marcus dans la série 
D’origine britannique, Marcus est un personnage à part dans les héros de la série : il ne fait pas partie d’une hiérarchie militaire ou gouvernementale. Sa liberté de ton agace la martiale Ivanova, mais aussi son ami le docteur Franklin qui doit néanmoins à Marcus d’avoir découvert des affaires troublantes, comme celle des Vindrizi dans l’épisode 3.07  « Exogénèse ». Il est l’élément comique des saisons 3 et 4 alors que ceux qui avaient ce rôle auparavant sont devenus des personnages plus graves au fur et à mesure que le scénario de la série progressait, comme Londo et G’Kar.

Surtout, le personnage est visiblement d’inspiration shakespearienne : tourmenté par la mort de son frère, il incarne toutes les gammes de sentiments selon les situations. Il est à la fois celui qui fait « beaucoup de bruit pour rien », et le Roméo qui se sacrifie pour sa Juliette à la fin.

En ce qui concerne l’amour qui ne se conclut pas, il est proche de Lennier, admiratif puis de plus en plus amoureux de Delenn.

Destiné à mourir à la fin de la quatrième saison pour relancer le personnage d’Ivanova, Marcus est remplacé dans son rôle tragique par le télépathe dissident Byron dans la saison 5.

Références 

 Jusqu’en 2259 : To Dream in the City of Sorrows, roman.
 2260-2261 : saisons 3 et 4 de la série télévisée.
 2262 : générique du dernier épisode de la cinquième saison.
  : « Space, Time and the Incurable Romantic » de Joe Michael Straczynski, nouvelle.

Cole, Marcus

ru:Маркус Коул